Првенство Енглеске у рагбију 1989/90. (службени назив: 1989–90 Courage League) је било 3. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 12 клубова, у другу лигу је испао Бедфорд, а титулу су освојили Воспси.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1989.
Рагби у 1990.